Zittow steht für:
 Zittow (Leezen), Ortsteil von Leezen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Namen der Gemeinde Citov im Okres Přerov in Tschechien

Siehe auch:
 Zittau (Begriffsklärung)
 Zito